Existen varios lugares denominados como Los Cabos:
Los Cabos, municipio del estado de Baja California Sur, México.
Los Cabos, una localidad en la parroquia de Santianes, en el concejo de Pravia, Principado de Asturias (España).